Kurras ist der Familienname folgender Personen:

 Alida Kurras (* 1977), deutsche Fernsehmoderatorin
 Karl-Heinz Kurras (1927–2014), West-Berliner Polizist und MfS-Mitarbeiter, der durch die Tötung Benno Ohnesorgs bekannt wurde

Siehe auch:
 Kuras